

Geografia

 Oakford – sobborgo di Perth, in Australia Occidentale

 Oakford – villaggio del Galles nel Ceredigion
 Oakford – villaggio dell'Inghilterra nel Devon

 Oakford – comunità non incorporata dell'Indiana
 Oakford – villaggio dell'Illinois